Kysela ist der Familienname folgender Personen:
 Jan Kysela (* 1985), tschechischer Fußballspieler
 Karl Kysela (1901–1967), österreichischer Politiker (SPÖ)
 Kay Kysela (* 1989), Schweizer Schauspieler